La casa-fàbrica Jeroni Sala era un conjunt d'edificis situats al carrer de les Carretes, 24-30 del Raval de Barcelona, actualment desapareguts.

Història 
El 1782, Josepa Barrera i Cardona, vídua del revenedor Jaume Sala i propietària d'un hort al carrer de les Carretes, va demanar permís per a construir-hi una casa-fàbrica amb tres portals i una «quadra» a l'interior d'illa (núm. 24), on el 1783 el seu fill Jeroni Sala i Barrera va establir una fàbrica d'indianes sota la raó social Jeroni Sala i Cia, constituïda amb un capital inicial de 4.000 lliures barcelonines.

El mateix any 1782, Josepa Barrera va demanar permís per a construir un segon edifici al costat de la casa-fàbrica (núms. 28-30): «[...] que en continuación de las casas y huerto que posee en la calle de las Carretas necesita continuar dos casitas más dexando en ellas tres puertas para tiendas y hazer dos puertas pequeñas para la entrada de los inquilinos poniendo un balcón en el primer piso de dichas casas [...]» amb una porta de carros per on s'accedia a l'hort (núm. 26).

A finals del 1787, Jeroni Sala estava ofegat pels deutes i (conjuntament amb la seva mare) va vendre l'hort al fabricant d'indianes Erasme de Gònima i Passarell (vegeu casa-fàbrica Gònima) per 8.600 lliures. A finals de l'any següent, Gònima el va traspassar, a títol d'agnició de bona fe, al comerciant de productes colonials Gabriel Colom i Llansó, que el 1800 va comprar la casa-fàbrica del núm. 24 per 2.960 lliures i va demanar permís per a reedificar-ne el cos destinat a habitatges amb planta baixa, entresol i tres pisos, segons el projecte del mestre de cases Francesc Martí.

El 1804, Jeroni Sala va establir l'edifici dels núms. 28-30 al fabricant de teixits Pau Viladoms (vegeu casa-fàbrica Viladoms), amb qui tenia un deute per unes peces de cotó en blanc, a cens de 150 lliures anuals i una entrada de 3.500. Aquell mateix any, Viladoms va iniciar un plet contra Gabriel Colom.

El 1807, els propietaris de diversos horts van presentar a l'Ajuntament un projecte d'obertura de tres nous carrers, els actuals de la Reina Amàlia, Lleialtat i Hort de la Bomba, i el 1824, el corredor reial de canvis Gabriel Francesc Colom, fill de l'anterior, va demanar permís per a enderrocar la tanca de l'hort i reconstruir-la segons les noves alineacions. A partir d'aquest moment s'inicià un procés d'establiment emfitèutic de parcel·les per a edificar-hi cossos de casa.

El 1838, el comerciant Bartomeu Vidal i Mayol (1776-1841) va adquirir per 15.600 lliures la casa-fàbrica i la part que restava lliure de l'hort, incloent-hi els drets senyorials sobre les parcel·les ja establertes (vegeu casa-fàbrica Vidal). A la seva mort, la propietat es va repartir a parts iguals entre els seus fills Bartomeu (1822-1877) i Josep Rufí Vidal i Nadal (1826-1866), si bé la vídua Marianna Nadal i Ferrater (1793-1870), que n'era la usufructuària, va continuar l'establiment de parcel·les per a edificar.

A l'interior d'illa del carrer de les Carretes, 26, residu de l'antic hort, hi havia un establiment de blanqueig de teixits amb diversos safaretjos. Aquestes instal·lacions van ser aprofitades pel fabricant d'estampats Felip Padrós (vegeu casa-fàbrica Padrós-Romeu), que el 1858 va demanar permís per a instal·lar una màquina de vapor de 3 CV en una nova «quadra» paral·lela al carrer, segons els plànols del mestre d'obres Felip Ubach: Carretas, 26. Estampados de Felipe Padrós. Fábrica de estampados en indianas, panas, y semi-panas, madejas de lana, seda, hilo y algodon. El 1874, diversos veïns van presentar una denúncia contra el propietari Bartomeu Vidal i Nadal per les molèsties causades pel fum de les calderes de blanqueig.

A principis del  hi havia la fàbrica de pintes d'asta de Rafael Bertran i la de joguines i miralls de Morales Hnos. A les dècades del 1930 i 1950 hi havia la fàbrica de pintes d'asta i galalita de Miquel Pinyol, i encara hi funcionaven els safaretjos.

Finalment, tots aquests edificis van ser enderrocats el 1999 per a construir-hi una promoció d'habitatges.

Notes

Referències

Bibliografia 
 
 
 
 

Edificis de Barcelona desapareguts
Sala
Sala